Станислав Иосифович Карнацевич (, Тюмень — 5 ноября 1977, там же) — советский врач-педиатр, почётный гражданин города Тюмени. Майор медицинских войск.

Биография 

Родился в семье Иосифа (Юзефа) Васильевича, ссыльного участника Польского восстания 1863 года и Ядвиги Осиповны Рыбинской (1867—1939).

В 1908 году с отличием окончил тюменское Александровское реальное училище, вскоре поступил в Санкт-Петербургский институт инженеров путей сообщения, но проучившись два года, он поступил в Казанский университет, который окончил в 1918 году. Участвовал в лечении Григории Распутина.

В 1915 году студентом был призван на фронт, служил в госпитале. С 1922 года и вплоть до самой смерти работал врачом-педиатром, став первый в истории тюмени детским доктором. С 1923 года неоднократно избирался тюменского депутатом горсовета. В 1936 году впервые в Тюмени ввел жидкую вакцину новорожденным.

С августа 1941 по октябрь 1945-го — начальник госпиталя № 2265. В 1944 году вступил в КПСС. В 1945 году назначен главным консультантом всех детских медучреждений горздрава Тюмени
В 1966 году в честь 75-летия со дня рождения и 50-летия трудовой деятельности Станиславу Карнацевичу было присвоено звание Почетный гражданин Тюмени.

Умер 5 ноября 1977 года. Похоронен на Текутьевском кладбище.

Награды 
 Орден Ленина
 Орден Красной Звезды
 медаль «За победу над Германией»
 медаль «За взятие Кенигсберга»
 медаль «За оборону Москвы»
 Заслуженный врач РСФСР
 Почетный гражданин Тюмени

Память 
Именем Станислава Карнацевича названа улица в Восточном округе Тюмени. В 1991 году на доме по адресу ул. Республики 58, где он проживал в 1959—1977 гг., установлена мемориальная доска.

Примечания

Ссылки 

 Доктор Карнацевич 

Выпускники Казанского университета
Почётные граждане Тюмени
Заслуженные врачи РСФСР
Кавалеры ордена Ленина
Кавалеры ордена Красной Звезды
Члены КПСС
Похороненные на Текутьевском кладбище